Ladislaus IV van Hongarije (1262-1290), koning van Hongarije (1272-1290)
 Wladislaus de Korte (1260-1333), groothertog en (als Wladislaus I) koning van Polen (1306-1333)
 Wladislaus Wasa (1595-1648), koning van Polen en grootvorst van Litouwen (1632-1648)